Чмыхало — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Чмыхало, Анатолий Иванович (1924—2013) — советский русский писатель, журналист.
 Чмыхало, Борис Анатольевич (1950—2014) — советский и российский учёный-филолог, доктор филологических наук, профессор.